Die Bezirksliga Erfurt 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Erfurt durchgeführten Bezirksliga Erfurt. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Erfurt und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Der Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga die BSG Landbau Bad Langensalza sicherte sich nach 1977 ihren zweiten Bezirksmeistertitel und kehrte postwendend in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach dreijähriger Zugehörigkeit die BSG Empor Buttstädt, nach zwei Spielzeiten die BSG Empor Walschleben sowie Vorjahresaufsteiger Aktivist Sollstedt ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Dies waren nach 1967 die Zweitvertretung von Motor Weimar (Staffel 1), nach 17-jähriger Abwesenheit die BSG Motor Tambach Dietharz (Staffel 2) und als Bezirksliganeuling die BSG Union Mühlhausen (Staffel 3) nach Fusion aus Post und Motor Mühlhausen. Aus der DDR-Liga kam die BSG Robotron Sömmerda dazu.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 87.236 Zuschauer (ø 363 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.614 BSG Landbau Bad Langensalza – BSG Glückauf Sondershausen (25. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 27 BSG Umformtechnik Erfurt – TSG Ruhla (17. Spieltag)
 Größte Heimkulisse (ø)
 17.893 (ø 1193) BSG Landbau Bad Langensalza
 9.749 (ø 650) BSG Glückauf Sondershausen
 8.107 (ø 540) BSG Motor Gotha

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79